Heinrich Casimir von Nassau-Dietz ist der Name folgender Personen:
 Heinrich Casimir I. von Nassau-Dietz (1612–1640), Graf von Nassau-Dietz und Statthalter von Friesland, Groningen und Drenthe, siehe Heinrich Casimir I. (Nassau-Dietz)
 Heinrich Casimir von Nassau-Dietz (1657–1696), Reichsfürst von Nassau-Dietz und Statthalter von Friesland, Groningen und Drenthe, siehe Heinrich Casimir II. (Nassau-Dietz)